Банешти има више значења:

 Банешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Банешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Банешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Банешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Банешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Банешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Банешти (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији